Waltringhausen ist der Name folgender Ortschaften:

 Waltringhausen (Anröchte), ein Ortsteil der Gemeinde Anröchte, Nordrhein-Westfalen
 Waltringhausen (Bad Nenndorf), ein Stadtteil der Stadt Bad Nenndorf, Niedersachsen